Jan Frans van Bredael I (1686-1750)
 Jan Frans van Bredael II (1729-?)

Zie ook
 Van Bredael (doorverwijspagina)